Kivelä ist der Familienname folgender Personen:

 Antero Kivelä (* 1955), finnischer Eishockeytorwart und -trainer, sowie Politiker
 Mai Kivelä (* 1982), finnische Politikerin und Aktivistin
 Teppo Kivelä (* 1967), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Timo Kivelä, finnischer Skispringer